Синшу (), ходовое письмо — исторический стиль китайской каллиграфии, полууставное написание иероглифов.

Описание 
Синшу занимает промежуточное положение между уставным письмом и скорописью. Ему не свойственна ни угловатость лишу, ни округлость чжуаньшу. Первоначальные формы синшу старше кайшу и восходят к скорописным формам иероглифов времен Хань.

Поскольку иероглифы, написанные этим стилем, ассоциируются с образом идущего человека, то он получил название «ходового письма».

Принято считать, что основоположником этого стиля был Лю Дэшэн, живший в эпоху Восточная Хань (25 — 220). В начале эпохи Вэй (220—265) Чжун Яо несколько видоизменил его, а в эпоху Восточная Цзинь (317—420) два выдающихся каллиграфа — Ван Сичжи и Ван Сяньчжи — развили его до совершенства, после чего синшу получило широчайшее распространение.

Синшу весьма удобен и позволяет достичь большей скорости письма. В истории каллиграфии известно много замечательных произведений, созданных этим стилем. Непревзойдённым шедевром считается «Предисловие к Орхидеевой беседке» (Лань тин сюй) кисти Ван Сичжи.

В филателии 
15 мая 2010 года почта КНР выпустила шесть почтовых марок в трёх сцепках по две марки из серии «Древнекитайская каллиграфия: синшу» () с тремя известными образцами каллиграфии стилем синшу:  работы цзиньского мастера Ван Сичжи,  работы сунского каллиграфа Су Ши и  работы танского автора Янь Чжэньцина.

Примечания

Литература 
 

История Китая
Китайская письменность